K5 puede referirse a:
 Anzio annie o Krupp K5, un cañón ferroviario usado por la Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial.
 Kaliningrad K-5, también conocido como RS-1U, el primer misil aire-aire soviético.
 Gasherbrum I, el undécimo pico más alto de la Tierra. También se le conoce como K5 o Hidden Peak..
 AMD K5, un microprocesador tipo x86, rival directo del Intel Pentium.